Баргеловский () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Баргеловский, Даниэль (1932—2016) — польский писатель, сценарист, актёр и режиссёр.
 Баргеловский, Марек (1942—2016) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Баргеловский, Якуб (1921—2010) — польский лётчик-ас Второй мировой войны.